Sri Lankaans voetbalelftal (mannen)
 Sri Lankaans voetbalelftal (vrouwen)